Максим Александрович Кизилов (13 марта 1976, Краснодар, СССР) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник краснодарского футбола. В 1993 году в совсем юном возрасте попал в основной состав «Кубани», которая в том сезоне выступала в Первой лиге. Всего в дебютном сезоне на взрослом уровне Кизилов провел за команду 8 игр. В дальнейшем, защитник играл за краснодарский круг на протяжении 3 лет во Второй лиге.

В 1997 году выступал за два других колектива Краснодарского края: «Нива» Славянск-на-Кубани и «Изумруд» Тимашёвск.

В 1998 году вместе с рядом других краснодарских футболистов уехал в Молдавию, где в течение двух лет играл за команду Национальной дивизии «Рома» Бельцы — 47 матчей.

Завершил карьеру в любительском клубе «ГНС-Спартак».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Нива» Славянск-на-Кубани
Игроки ФК «Изумруд-Нефтяник»
Игроки ФК «Рома» Бельцы